Lemonia farsica är en fjärilsart som beskrevs av Edward P. Wiltshire 1946. Lemonia farsica ingår i släktet Lemonia och familjen mjölkörtsspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mjölkörtsspinnare
farsica